Avalliannguaq bezeichnet:
 Avalliannguaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avalliannguaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Avalliannguaq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland